Штром — фамилия. Известные носители:

 Штром, Александр Александрович (1892—1989) — участник Белого движения, офицер, публицист.
 Штром, Василий Васильевич (1821—1896) — русский архитектор.
 Штром, Иван Васильевич (1823—1887) — русский архитектор, тайный советник.
 Штром, Никлас (? — 1736) — капитан полковничьего ранга, командир фрегата «Россия».
 Штром, Николай Васильевич (1828—1882) — академик скульптуры Императорской Академии художеств.
 Штром, Олег Никитич (род. 1967) — российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.

См. также 
 Шторм (значения)